Creep kan syfta på:

 Jordkrypning som på engelska kallas soil creep eller bara creep
 Creep (låt av Radiohead) – en singel av Radiohead från 1992
 Creep (låt av TLC) –  en singel av TLC från 1994
 Creep (låt av Lambretta) – en singel av Lambretta från 2001
 Deli Creeps - ett experimentell rockband från San Francisco (1991–2007)